Євген Олександрович Пилипчук — український журналіст, публіцист та блогер.

Життєпис 
Народився 22 лютого 1999 року в м. Снігурівка (Миколаївська область). У 2016 році закінчив Маліївську загальноосвітню школу. В тому ж році вступив до Херсонського державного університету на факультет української філології та журналістики. Паралельно заочно навчався на юридичному факультеті. Бакалавр журналістики та юридичних наук з 2020 року.

Професійне життя 
З перших місяців навчання, Євген Пилипчук писав про університетське життя для сайту ХДУ. Вже наприкінці першого курсу став кореспондентом кабельного телеканалу «ЯТБ» у Херсоні. Писав інформаційні та аналітичні сюжети для випусків новин і спецпроєктів.

У вересні 2018 року стає ведучим прямоефірної суспільно-політичної програми «Тема дня», яка виходила на телеканалі «Скіфія» (пізніше UA:Херсон).

Після закінчення університету у 2020 році Пилипчук починає співпрацю з аналітичним порталом «Слово і діло». Паралельно готує сюжети на міжнародну тематику для випусків новин 5-го каналу.

З лютого 2021 року — редактор відділу політичних новин в інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

Російсько-українська війна 
З початком російського вторгнення в Україну Євген Пилипчук очолив організацію «Інформаційний спротив», яка впродовж лютого-квітня спростовувала фейки та поширювала інформацію про життя українців на тимчасово окупованих територіях України.

Примітки 

Випускники Херсонського державного університету
Українські публіцисти